Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Velsen in de provincie Noord-Holland.

Tot 1825 werd de titel schout gebruikt, met uitzondering van de periode tussen 1810 en 1813 waarin de titel maire gebruikt werd.

 
Velsen